Менґлі Ґерай:
 Менґлі I Ґерай — хан Криму у 1445—1515 роках.
 Менґлі II Ґерай — хан Криму у 1724—1730 та 1737—1740 роках.